Résultats détaillés de l'édition 1888 du tournoi de tennis US National Champ’s.

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames 
La championne en titre (1887), Ellen Hansell, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

1888
US Open
US Open
Compétition de tennis à Newport (Rhode Island)
Compétition de tennis à Philadelphie
1888 aux États-Unis
Juin 1888
Août 1888